Бочанова (чешск. Bočanova) — фамилия чешского происхождения. Известные носители:

 Бочанова, Юлия Эдуардовна (род. 1964) — советская и российская актриса. Сестра известного российского актёра В. Э. Бочанова.
 Бочанова, Магулена (род. 1967) — чешская актриса.